Merlo bezeichnet:

 Merlo (Buenos Aires), Stadt im Ballungsraum von Buenos Aires (Argentinien)
 Partido Merlo, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires (Argentinien)
 Merlo (San Luis), Ort in der argentinischen Provinz San Luis
 Merlo, erster erwähnter Name von Merl (Meckenheim), Ortsteil der Stadt Meckenheim
 Merlo (Nozza), italienischer Fluss, der in die Nozza mündet
 Villa de Merlo, argentinische Stadt und Touristenzentrum der Provinz San Luis
 Merlo (Unternehmen), internationaler Hersteller von Teleskopmaschinen
 Merlo (Bohoduchiw), Dorf (ukrainisch Мерло) in der Ostukraine (Oblast Charkiw, Rajon Bohoduchiw)
 Merlo (Solotschiw), Dorf (ukrainisch Мерло) in der Ostukraine (Oblast Charkiw, Rajon Solotschiw)

Merlo ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Merlo (* 1957), Schweizer Hochschullehrer und Neurochirurg
 Aimé Merlo (1880–1958), französischer Schriftsteller, Historiker und Kunstkritiker, siehe Marius-Ary Leblond
 Cindy Merlo (* 1998), Schweizer Squashspielerin
 Claudio Merlo (* 1946), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Clemente Merlo (1879–1960), italienischer Sprachwissenschaftler, Romanist und Dialektologe
 Enrique Gorriarán Merlo (1941–2006), argentinischer Guerrillaanführer
 Fermín Merlo (* 1992), argentinischer Jazzmusiker
 Frank Merlo, Lebensgefährte von Tennessee Williams
 Gastón Merlo (* 1985), argentinisch-vietnamesischer Fußballspieler
 Giuseppe Merlo (1927–2019), italienischer Tennisspieler
 Hernán Merlo (* 1957), argentinischer Jazzmusiker
 Jakob Merlo-Horstius (1597–1644), deutscher römisch-katholischer Priester und Theologe
 Johann Jakob Merlo (1810–1890), deutscher Heimatforscher und Dichter, Verfasser Kölner Künstlerbiografien
 Luis Merlo de la Fuente (um 1560–nach 1620), Gouverneur Chiles im 17. Jahrhundert
 María Luisa Merlo (* 1941), spanische Schauspielerin
 Mario Raúl Merlo, Bürgermeister der argentinischen Stadt Villa Mercedes
 Martina Merlo (* 1993), italienische Hindernisläuferin
 Michele Merlo (* 1984), italienischer Straßenradrennfahrer
 Mike Merlo (1880–1924), Präsident der Unione Siciliana
 Pietro Merlo (1850–1888), italienischer Sprachwissenschaftler, Romanist und Altphilologe
 Reinaldo Merlo (* 1950), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Rick Merlo (* 1982), US-amerikanischer Wasserballspieler 
 Tecla Merlo (1894–1964), italienische Nonne, Ordensoberin und Ordensgründerin
 Yoan Merlo (* 1985), französischer E-Sportler